Existuje více nositelů německého příjmení Fritsch:

 Egid Fritsch – rakouský politik německé národnosti z Dolních Rakous, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Gottfried Fritsch (1706–1750) – moravský sochař a štukatér
 Heinrich Fritsch (1859–1922) – československý politik německé národnosti za BdL
 Johann Evangelista Fritsch (?–1707) – slezský františkán a teolog
 Werner Fritsch (* 1960) – německý dramatik
 Werner von Fritsch (1880–1939) – německý voják a člen nejvyššího velení Wehrmachtu v letech 1934–1938
 Max Fritsch – československý politik německé národnosti za SdP

podobná příjmení
 Frič
 Fryč
 Fritz

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Německá příjmení